El Paraíso (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Chalatenango
El Paraíso (departement), een departement van Honduras
El Paraíso (Copán), een gemeente in het Hondurese departement Copán
El Paraíso (El Paraíso), een gemeente in het Hondurese departement El Paraíso
El Paraíso (Peru)